Филип Томас:
 Томас, Филип Майкл (род. 1949) — американский актёр и певец.
 Томас, Филип Фрэнсис (1810—1890) — американский юрист и политик.